Alvarenga – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Alvarenga – freguesia di Arouca (Portogallo)
 Alvarenga – freguesia di Lousada (Portogallo)